de meest gebruikte betekenis is: betrekking hebbend op Mexico.
 in het bijzonder de Mexicaanse keuken.
 Mexicaans als taal, dan is het Nahuatl.